Гурія:
 Гурія — райська діва в ісламі.
 Гурія — сучасний адміністративний край та історична область на заході Грузії.
 Гурійське князівство — держава в XIV — початку XIX ст.
 Гурія — футбольний клуб з Ланчхуті.